Вентурі́ні — італійське прізвище. Походить від  — .

Відомі носії 
Бруно Вентуріні:

 Едвард Вентуріні — режисер німого кіно.
 Роберто Вентуріні (; 1960) — політичний діяч Сан-Марино.